Grand Prix Węgier 1989 (oryg. Pop 84 Magyar Nagydj) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 13 sierpnia 1989, po raz czwarty na torze Hungaroring.

5. Grand Prix Węgier, czwarte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Pre Kwalifikacje

Kwalifikacje

Wyścig 

Węgry
1989
1989 na Węgrzech